Svendborg (gemeente)
 Svendborg (stad)
 Svendborgmotorvejen, autosnelweg genoemd naar de stad